Кондрат Артем Валерійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондрат Омелян Філаретович — радянський військовий льотчик, генерал-майор авіації, Герой Радянського Союзу.
 Кондрат Роман Михайлович — український вчений, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Марек Кондрат — польський актор, син Тадеуша Кондрата.
 Тадеуш Кондрат — польський актор, брат Юзефа Кондрата.
 Юзеф Кондрат — польський актор.

Прізвища